Гапоново — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Гапоново — деревня в Логойском районе Минской области.

Россия 
 Гапоново — деревня в Починковском районе Смоленской области.